
Termin -{R12}- ima više značenja.

 R-oznake, R12: Krajnje zapaljivo
 Renault 12, familija automobila